Birgit Lorenz, née le  à Berlin-Est, est une patineuse artistique allemande ayant concouru sous les couleurs de l'Allemagne de l'Est.

Biographie

Carrière sportive 
Avec Knut Schubert, elle est médaillée de bronze aux Championnats d'Europe de 1983 et aux Championnats d'Europe de 1984.

Palmarès 
Avec son partenaire Knut Schubert

Liens externes 
 

Patineuse artistique est-allemande
Patineuse artistique allemande
Naissance en août 1963
Naissance à Berlin-Est
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984